Gorlow ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Sergejewitsch Gorlow (* 1987), russischer Fußballtrainer
 Nikolai Matwejewitsch Gorlow († 1989), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler
 Pjotr Nikolajewitsch Gorlow (1839–1915), russischer Geologe und Bergbauingenieur